granulacja – uziarnienie 
 granulacja – proces wytwarzania granulek
 granulacja – technika złotnicza
 granulacja słoneczna